No Line on the Horizon — дванадцятий студійний альбом рок-гурту U2, виданий 27 лютого 2009 року в Ірландії, 2 березня в Європі і 3 березня в США. Альбом названий за першою піснею.

Список композицій

Учасники запису 
U2
 Боно – вокал, гітара
 Едж – гітара, бек-вокал, фортепіано
 Адам Клейтон – бас-гітара
 Ларрі Маллен – ударні

Чарти

Альбоми

Сингли

Примітки 

Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми U2
Рок-альбоми
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Браяном Іно
Альбоми, спродюсовані Даніелем Лануа